Palaua (plant), een geslacht van planten uit de kaasjeskruidfamilie
 Palaua (worm), een geslacht van platwormen (Platyhelminthes)